Аналити́ческий це́нтр, экспертно-аналитический центр, мозговой центр (от  — «мозговой трест»), фабрика мысли (от  — «резервуар для мыслей») — научно-исследовательская аналитическая организация или экспертная группа, созданная для исследований и консультирования.  Типичная специализация аналитических центров — социальные и гуманитарные науки.

Потребность существования и основа процветания аналитических центров в том, что люди предпочитают высказывания независимых экспертов, а не мнения действующих политиков и бюрократов.

История 
Первым известным в истории случаем использования группы экспертов в государственном вопросе стало обращение министра финансов США в 1832 году к филадельфийскому институту Франклина, в котором он предложил учёным найти причины участившихся взрывов котлов на американских пароходах. Опыт оказался удачным, и сотрудничество американского правительства с научными центрами стало постоянным.

В начале XX века в США появились независимые от правительства «фабрики мысли» (, буквально — «резервуар для мыслей») — организации, проводящие исследования и оказывающие консультации. Предпосылками к их появлению стали разделение ветвей власти, развитие гражданского общества, в том числе культуры благотворительности и участия граждан в общественной жизни, здоровое недоверие граждан к чиновникам и ограничение влияния государства на общество, стремление граждан объединяться по интересам, а не присоединяться к политическим партиям. Граждане стали предпочитать слушать независимых экспертов, а не политиков и бюрократов, и аналитические центры стали популярны.

Первым think tank стал появившийся в 1918 году The Brookings Institution.

Словосочетание «brain trust» первым использовал американский журналист Аллен Уайт в своей статье, опубликованной в журнале «Saturday Evening Post» 21 марта 1903 года. Это выражение стало популярным и приобрело значение идиомы после статьи Дж. М. Кирана в газете «Нью-Йорк таймс», где он назвал «мозговым трестом» (Brain trust) профессоров, которые были советниками Франклина Рузвельта в ходе его президентской предвыборной кампании 1932 года и способствовали его победе. После этого словосочетание «мозговой трест» стало широко использоваться для обозначения сообщества экспертов, совместно разрабатывающих новые проекты, предлагающих новые идеи, ищущих способы решения поставленных задач.

«Мозговые центры» реализуют оригинальные исследования и образовательные программы, направленные на обучение и оказание воздействия на политиков и лиц, формирующих общественное мнение по широкому кругу экономических, социальных, политических, экологических вопросов и проблем безопасности. Кроме того, они выступают инструментом общественного контроля, а следовательно, влияют на цели и ценности общества.

Описание 
Аналитические центры («фабрики мысли») проводят исследования значимых вопросов социума, политики и культуры, результаты которых используют государственные структуры, коммерческие организации, СМИ, общественные движения, политические партии и другие организации. Среди «фабрик мысли» встречаются как независимые НКО, так и связанные с научными центрами, университетами, аффилированые с государством, политической партией или корпорацией.

Классификация 
Основные типы аналитических центров:
 академические — исследовательские органицации, поддерживаемые научным сообществом, похожие на университеты без студентов;
 консалтинговые — политически ангажированные организации, связанные с государственными органами;
 правозащитные — аналитические организации со своими ценностями и миссией, они помимо создания аналитики пропагандируют свои идеи.

Наибольшего развития «мозговые центры» достигли в западном мире. По доминантным целевым областям деятельности «мозговые центры» можно разделить на:
 исследовательско-издательские;
 лоббистские;
 правозащитные;
 культурологические;
 целевые.

По широте проблем, которые они рассматривают и изучают: мировые (например, «Корпорация „Исследования и разработка“»,  — первая в мире организация, которую стали называть «фабрикой мысли», think tank, «Римский клуб», «Национальный фонд демократии» в США), общегосударственные и региональные.

По политической ориентации: политически ангажированные («мозговые центры» при политических партиях и движениях) и политически независимые. По мнению Джона Тодда Стюарда, бывшего посла США в Молдове, а ныне заместителя директора Института международной экономики в Вашингтоне, успешные аналитические центры должны объединять интеллектуальное совершенство с практическим совершенством.

Помимо прочего, мозговые центры являются органами пропаганды, поэтому общественные деятели называют их «пятой властью».

Наиболее известные аналитические центры 

На 2011 год, по данным исследования Программы «Мозговые центры и гражданское общество» () Пенсильванского университета,  30-ю самыми влиятельными аналитическими центрами в мире были:
 Брукингский институт, США (первый лауреат премии «Аналитический центр Северная Америка 2012»);
 Chatham House, Великобритания;
 Фонд Карнеги за международный мир (CEIP), США;
 Совет по международным отношениям (CFR), США;
 Центр стратегических и международных исследований (CSIS), США;
 RAND Corporation, США;
 Amnesty International (AI), Великобритания;
 Transparency International, Германия;
  (ICG), Бельгия;
 Институт мировой экономики Петерсона (PIIE), США;
  (SWP), Германия;
 Международный институт стратегических исследований (IISS), Великобритания;
 Heritage Foundation, США;
 Институт Катона, США;
 Международный научный центр имени Вудро Вильсона (WWICS), США;
 Bruegel, Бельгия (первый лауреат премии «Аналитический центр Европы 2012»);
 Американский институт предпринимательства (AEI), США;
 Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI), Швеция;
  (CAP), США;
  (ASI), Великобритания;
 Московский Центр Карнеги, Россия;
 Human Rights Watch (HRW), Великобритания;
  (CEP), Чили;
 Институт мировой экономики и международных отношений РАН, Россия;
  (CASE), Польша;
 African Economic Research Consortium, Кения
 Фонд Жетулиу Варгаса, Бразилия;
 Академия общественных наук КНР, Китай;
  (PISM), Польша;
 , Канада.

К числу иранских «фабрик мысли» (, Andishgah) относят организации, появившиеся в конце 1990-х и занятые междисциплинарными исследованиями, такие как Andishkadeh Yaghin (CBSDA), Atinegaar, Центр нанотехнологий министерства здравоохранения и медицинского образования, ASEF, Институт Сиван, Sharif и Polytechnic.

См. также 
 Рынок предсказаний
 Стратегическая разведка

Примечания

Литература 
 
 Abelson D. Do Think Tanks Matter? Assessing the Impact of Public Policy Institutes, McGill-Queens. — Montreal: Montreal University Press, 2000.
 
 Smith J. A. The Idea Brokers: Think Tanks and the Rise of the New Policy Elite. — Free Press, 2004.
 Think Tank Traditions : Policy Research and the Politics of Ideas. / Diane Denham Stone and Andrew Denham (eds). — Manchester: Manchester University Press, 2004.
 
 
 
 
 Баринова Е. А. «Мозговые центры» в современной политической аналитике // Государственная служба. — 2012. — № 2. — С.78-81.
 
  Фабрики мысли./ Пер. с англ. Под общ. ред. докт. экон. наук В. И. Седова — М.: Прогресс, 1976. — 450 с.
 Диксон П. Фабрики мысли. / Пер. с англ. — М.: АСТ, 2004. — 505 с.
 Дацюк С. Инструменты и технологии фабрик мысли : магистральный путь консультирования во второй половине XX века. // Фабрики мысли и Центры публичной политики : международный и первый российский опыт : сб. статей. / Под ред. А. Ю. Сунгурова. — СПб.: Норма, 2002. — С. 46–54.
 Деметрадзе М. Р. Фабрика мысли как особый институт гражданского общества США // Политика и общество. — 2012. — № 6. — С. 16–22.
 История «фабрик мысли». / Е. Б. Дудникова, И. Д. Дудников. // Социокультурные аспекты взаимодействия личности и общества в современном мире : сб. / Под ред. В. И. Бегина. — Саратов, 2013. — С. 55–61.
 
 Зайцев Д. Г. Влияние институциональной среды на развитие негосударственных политических акторов (на примере сравнения эволюции аналитических центров в США и России) // Право и политика. — 2008. — № 11. — С. 2757–2768.
 Коренная К. А. Аналитические центры: идентификация, генезис и перспективы развития. / К. А. Коренная, О. В. Логиновский, В. Н. Любицин. // Известия высших учебных заведений. Уральский регион. — 2011. — № 4. — С. 42–54.
 Ортиков К. С. Влияние мозговых центров на процесс развития государства. // Молодой учёный. — 2014. — № 9 (68). — С. 407–410.
 Пашков М. Неправительственные аналитические центры: предложения на фоне отложенного спроса. / М. Пашков, В. Чалый. // Зеркало недели. — 2004. — № 1 (476). — С. 4.
 Преображенский И. Мозговые центры под замком. // Росбалт. — 2009 (10 апреля).
 Рич Э. Пропагандисты и аналитики: «мозговые центры» и политизация экспертов. / Э. Рич, К. Уивер. // Pro et Contra. — 2003. — № 2. — С. 64–89.
 Ситников А. П. Фабрики мысли и независимые центры социально-политической деятельности: классификация и анализ. // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Психологические науки. — 2009. — № 4. — С. 186–192.
 Ситников А. П. Функции и направление деятельности «фабрик мысли» в политической жизни стран. // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Психологические науки. — 2010. — № 2. — С. 66–79.
 Фридман В. Мозговой центр в масштабе мировой экономики. // В мире науки. — 2015. — № 3. — С. 50–56.

Ссылки 
 

Научные исследования
Политология
Социология
Политика